Die Top Chess Engine Championship (TCEC) ist ein Wettbewerb im Computerschach. Die Abkürzung TCEC stand zum Beginn im Jahr 2010 nach dem anfänglichen Organisator Martin Thoresen für Thoresen Computer Engines Competition. Inzwischen wird die TCEC von vielen als inoffizielle Weltmeisterschaft im Computerschach angesehen. Im Gegensatz zur World Computer Chess Championship nehmen an der TCEC auch freie Schachprogramme teil, so zum Beispiel der bisher erfolgreichste Teilnehmer an der TCEC, das Schachprogramm Stockfish.

Ablauf 
Die TCEC gliedert sich zeitlich in Seasons, die sich über mehrere Monate erstrecken. In jeder Season treten Schachprogramme in verschiedenen Ligen gegeneinander an. Neue Teilnehmer steigen dabei in der untersten Liga ein. Aus den Ergebnissen in den verschiedenen Ligen werden Auf- und Absteiger für die nächste Season bestimmt.

In der obersten Liga werden zwei Finalisten ermittelt, die anschließend in einem Super-Finale gegeneinander antreten. In der 8. Season bestand das Super-Finale aus 100 Partien mit je 180 Minuten Bedenkzeit zuzüglich 30 Sekunden für jeden Zug. Die Anzahl an Partien im Super-Finale wurde in den weiteren Seasons bei 100 belassen, während die Bedenkzeit reduziert wurde.

Ergebnisse des Super-Finales 
Der bisher erfolgreichste Teilnehmer (Stand TCEC Season 23) ist mit 13 Titeln Stockfish. In der 15. Season gelang mit Leela Chess Zero erstmals einem Programm der Sieg, welches ein künstliches neuronales Netz verwendet.

 1 Die Anzahl der Siege des Programms auf Platz 1 wird hinter + angegeben, die Anzahl an Niederlagen hinter –
 2 Die dritte Saison wurde vorzeitig abgebrochen, ohne ein Super-Finale abzuhalten.

Weblinks 
 Internetseite zum Verfolgen der Partien
 Archiv bisheriger Partien

Einzelnachweise 

Computerschachmeisterschaft
Erstveranstaltung 2010